A 4209-es jelzésű autóbuszvonal regionális autóbuszjárat Nyíregyháza és Fehérgyarmat között, Vásárosnamény érintésével, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyét, Nyíregyházát köti össze Fehérgyarmattal, Vásárosnamény érintésével. A megyeszékhely és a Vásárosnaményi járás székhelye között vasúti összeköttetés is van, amely azonban ritkán jár és lassú, így a busz reális alternatíva. Fehérgyarmatot is érinti vasút, de Vásárosnaményből csak átszállással lehet eljutni. Fordulószáma átlagosnak mondható, a teljes útvonalat csak kevés járat járja végig.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||41
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, Luther-ház||∫
|align=left|
|-
|∫|| Nyíregyháza, Megyei Bíróság||40
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, rendelőintézet||39
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Gomba utca||38
|align=left|
|-
|4|| Napkor, sényői elágazás||37
|align=left|
|-
|5|| Apagy, vasútállomás bejárati út||36
|align=left|
|-
|∫|| Apagy, Állami Gazdasági központ||35
|align=left|
|-
|6|| Levelek, bejárati út||34
|align=left|
|-
|7|| Levelek, besenyődi elágazás||33
|align=left|
|-
|8|| Besenyőd, Fő utca bejárati út||32
|align=left|
|-
|9|| Baktalórántháza, Fő tér||31
|align=left|
|-
|∫|| Baktalórántháza, gimnázium||30
|align=left|
|-
|10|| Baktalórántháza, Agromasin||29
|align=left|
|-
|11|| Vaja, vaja-rohodi elágazás||∫
|align=left|
|-
|12|| Vaja, művelődési ház||∫
|align=left|
|-
|13|| Vaja, Tulipán utca 60.||∫
|align=left|
|-
|14|| Vaja, vaja-rohodi elágazás||28
|align=left|
|-
|15|| Vaja, Rákóczi tanya bejárati út||27
|align=left|
|-
|16|| Pusztadobosi elágazás||26
|align=left|
|-
|17|| Pusztadobos, vegyesbolt||25
|align=left|
|-
|18|| Pusztadobos, autóbusz-forduló||24
|align=left|
|-
|19|| Pusztadobos, vegyesbolt||23
|align=left|
|-
|20|| Pusztadobosi elágazás||22
|align=left|
|-
|21|| Nyírmada, vasútállomás bejárati út||22
|align=left|
|-
|22|| Nyírmada, Kölcsey utca||21
|align=left|
|-
|23|| Nyírmada, községháza||20
|align=left|
|-
|24|| Nyírmada, Kálvin tér||19
|align=left|
|-
|25|| Perényi tanyai elágazás||18
|align=left|
|-
|26|| Vásárosnamény, újtemető||17
|align=left|
|-
|27|| Vásárosnamény, Ifjúság utca 45.||16
|align=left|
|-
|28|| Vásárosnamény, Főtér||15
|align=left|
|-
|29|| Vásárosnamény, vasútállomás||14
|align=left|
|-
|30|| Vásárosnamény, Főtér||13
|align=left|
|-
|31|| Vásárosnamény, hídfő||12
|align=left|
|-
|32|| Vásárosnamény, fürdő bejárati út||11
|align=left|
|-
|33|| Jánd, autóbusz-váróterem||10
|align=left|
|-
|34|| Jánd, iskola||9
|align=left|
|-
|35|| Gulács, Tisza utca 64.||8
|align=left|
|-
|36|| Gulács, autóbusz-váróterem||7
|align=left|
|-
|37|| Tarpa, autóbusz-váróterem I.||6
|align=left|
|-
|38|| Tarpa, autóbusz-forduló||5
|align=left|
|-
|39|| Tarpa, Rákóczi utca 17.||4
|align=left|
|-
|40|| Tivadar, hídfő||3
|align=left|
|-
|41|| Kisar, hídfő||2
|align=left|
|-
|42|| Fehérgyarmat, kórház||1
|align=left|
|-
|43|| Fehérgyarmat, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése